Воробьёв-Десятовский — фамилия. Известные носители:
 Воробьёв-Десятовский, Владимир Святославович (1927—1956) — востоковед.
 Воробьёв-Десятовский, Николай Владимирович (1954—2019) — химик.
 Воробьёва-Десятовская, Маргарита Иосифовна (1933—2021) — востоковед. См. также 
 Заблоцкий-Десятовский